Saint-Jean-le-Blanc kan syfta på:
 Saint-Jean-le-Blanc, Calvados
 Saint-Jean-le-Blanc, Loiret